shift – in informatica, operazione che consiste nello spostare verso destra o verso sinistra la posizione delle cifre di un numero inserendo uno zero nelle posizioni lasciate libere
 Shift – tasto della tastiera
 Shift-JIS – codifica di caratteri
 Shift – album discografico in studio del gruppo musicale grindcore svedese Nasum
 Shift –  album in studio del gruppo rock australiano The Living End